Lucky Punch (engl. für glücklicher Schlag) steht für:

 Lucky Punch (Agentur), deutsche Schauspielagentur
 Lucky Punch (Band), eine deutschsprachige Band
 Lucky Punch (Filmstudio), Filmstudio
 Lucky Punch (1996), französischer Film von Dominique Ladoge